Пластика — вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються з твердих або в'язких матеріалів; скульптура.
 Пластика — збірн. Твори скульптури.

 Пластика — перен. Гармонійність і виразність форм, зображень, образів (у живописі, поезії, музиці тощо).
 Пластика — мистецтво ритмічних, гармонійних рухів тіла. || Загальна гармонія, узгодженість рухів і жестів. Пластика в танці.
 Пластика — хірургічні методи відновлення форми і (або) функції окремих частин тіла або органів.

Посилання